Straschitz ist ein

Ortsname:
 Straschitz, Ortschaft der Katastralgemeinde Neudorf von Klagenfurt am Wörthersee, Österreich 
 Straschitz, deutsche Bezeichnung für Strašice, Gemeinde im Okres Rokycany, Tschechien
 Straschitz, deutsche Bezeichnung für Strašice v Pošumaví, Gemeinde im Okres Strakonice, Tschechien
 Neustraschitz, deutsche Bezeichnung für Nové Strašecí, Stadt im Okres Rakovník, Tschechien

ein Personenname:
 Hans Straschitz (1899–1983), deutscher Journalist; siehe Hans Schrecker
 Hermann Straschitz (1940–2021), deutscher Fußballspieler